MER, uma sigla da indústria do petróleo que significa "Maximum Efficiency Rate".
MER - Mars Exploration Rover, pequeno veículo robotizado para exploração do planeta Marte.
MER, uma sigla para Modelo de Entidades e Relacionamentos de dados em um Sistema de Informação.

Localidades

Mer (Loir-et-Cher)

Desambiguação